Патерниан (род. в 275 году, умер в 360 году) — святой епископ Фано. Дни памяти — 10 июля, 13 ноября.

Святой Патерниан, о котором мало что известно , родился в Фермо. Был поставлен епископом Фано святителем Сильвестром I, папой Римским. По преданию, ему удалось бежать от гонений времён императора Диоклетиана и скрыться в горах.

Святого Патериана также почитают покровителем коммун Червиа, Фано, Гроттаммаре и Скеджа-э-Пашелупо.

Римский мартиролог относит литургическое поминание св.Патерниана на  12 июля:

В епархиях Фано, Фоссомброне, Кальи и Пергола память совершается 10 июля, день перенесения мощей в посвящённую святому базилику в старом городе.

Примечания

Ссылки 
 St. Paternian

Персоналии по алфавиту
Святые Марке
Христианские святые IV века
Святые по алфавиту
Родившиеся в 275 году
Умершие в 360 году
Епископы
Католические святые